Qeqertaq kan syfta på:

Grönland
Qeqertaq – ort i Qaasuitsup
Qeqertaq, Qeqertarsuaq –  ö i Qeqertarsuaq
Qeqertaq, Upernavik –  en bebodd ö Upernavik
Qeqertaq (obebodd ö, Upernavik) – en obebodd ö Upernavik